Президент Шри-Ланки (, , ) — глава государства и правительства Шри-Ланки.

Президент является членом и главой кабинета, назначает премьер-министром члена парламента, который пользуется доверием парламента. Другие министры назначаются президентом по согласованию с премьер-министром, кроме того, президент может оставить за собой любой из постов в кабинете.

История 
В 1970 году специально созванная Учредительная ассамблея начала разработку текста новой конституции Цейлона, которая вступила в силу 22 мая 1972 года. По ней страна становилась парламентской республикой, в которой полномочия правительства, отвечающего перед парламентом и формируемого из депутатов партий, обладающих в нём большинством голосов, превалировали над полномочиями президента страны, провозглашённого главой государства. Первым президентом был избран последний Генерал-губернатор Цейлона Уильям Гопаллава.

Одержав победу на ,  во главе с Дж. Р. Джаявардене, внесла 4 сентября 1977 года в Конституцию поправку, передавшую полноту исполнительной власти президенту, который одновременно стал главой правительства. И президент, и формируемый им кабинет, ответственны перед парламентом через процедуру импичмента. Премьер-министр, являющийся помощником президента в правительстве, — глава партии, получившей большинство на выборах. Первым президентом, получившим новый объём полномочий, стал оставивший пост премьер-министра для занятия президентской должности Дж. Р. Джаявардене (4 февраля 1978 года).

Диаграмма пребывания в должности 

1 — независимый; 2 — Объединённая национальная партия; 3 — Партия свободы; 4 — Шри-Ланкийский народный фронт

Список президентов

Президенты Республики Шри-Ланка (1972—1978)

Президенты ДСР Шри-Ланка (после 1978) 
7 сентября 1978 года вступила в силу новая Конституция Шри-Ланки, согласно которой страна стала называться Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка (, ). Новая Конституция включила в себя поправки 1977 года, установившие систему президентской республики.

См. также 
 Список премьер-министров Шри-Ланки

Примечания

Ссылки 
 Список руководителей Шри-Ланки (архивная копия 2022-07-28)

Списки:Шри-Ланка